Эрик Катриэль Кабако Альмада (; родился 19 апреля 1995 года, Монтевидео, Уругвай) — уругвайский футболист, защитник клуба «Хетафе», выступающий на правах аренды за клуб «Гранада».

Клубная карьера 
Кабако — воспитанник клуба «Рентистас». 6 апреля 2014 года в матче против столичного «Ривер Плейта» он дебютировал в уругвайской Примере. 20 апреля в поединке против «Монтевидео Уондерерс» Эрик забил свой первый гол за «Рентистас».

В начале 2016 года Кабако перешёл в «Насьональ». 7 февраля в матче против «Вилья-Тереса» он дебютировал за новую команду.

Летом 2016 года Эрик перешёл на правах аренды во французский «Нанси». 21 сентября в матче против «Бастии» он дебютировал в Лиге 1. Летом 2017 года Кабако был арендован испанским «Леванте». 26 октября в поединке Кубка Испании против «Жироны» Эрик дебютировал за основной состав. 19 ноября в матче против «Лас-Пальмас» он дебютировал в Ла Лиге. По окончании аренды «Леванте» выкупил трансфер игрока.

Международная карьера 
В начале 2015 года Кабако в составе молодёжной сборной Уругвая стал бронзовым призёром домашнего молодёжном чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Перу, Парагвая, Аргентины, дважды Колумбии и Бразилии.

Летом того же года Гастон принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Сербии, Мексики и Бразилии.

В 2015 году Эрик стал победителем Панамериканских игр в Канаде. На турнире он сыграл в матче против Бразилии.

Достижения 
 Уругвай (до 20)
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Южной Америки: 2015

 Уругвай (до 22)
 Победитель Панамериканских игр: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 Ficha del jugador en Transfermarkt
 Ficha del jugador en Fichajes.com
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Рентистас»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Гранада»